

Заберезник — присілок, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Заберезник — присілок, Єнанзьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область